

Carriera

Club
Nella stagione 2011-2012 gioca una partita in Premier League e un'altra in League Cup con il QPR.

Dopo un prestito di alcuni mesi al Wycombe, torna a giocare al QPR nell'ultima partita del campionato 2012-2013.

Nazionale
Nel 2013 esordisce in Nazionale Under-21, giocando alcune gare di qualificazione agli Europei di categoria del 2015.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 giugno 2019.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi